Антоніу Мендеш Беллу — португальський кардинал.
 Октавіан Беллу — керівник жіночої збірної Румунії зі спортивної гімнастики.
 Сотілія Беллу — грецька співачка.

 Беллу — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.
 Беллу-ан-Ульм — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Орн.
 Беллу-ле-Тришар — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Орн.
 Беллу-сюр-Юїн — муніципалітет у Франції, регіон Нижня Нормандія, департамент Орн.
 Цвинтар Беллу — Меморіальний цвинтар Шербан-Воде — один з найбільших і найвідоміших цвинтарів в Бухаресті.